

Cinema 
Man Ray: Prophet of the Avant Garde – film documentario del 1997 diretto da Mel Stuart
Man Ray – cortometraggio del 2001 diretto da Claudio Araya

Musica 
Man Ray – gruppo musicale argentino
 Man Ray – album dei Man Ray del 1988
 Man Ray – traccia dell'album The Futureheads dei The Futureheads del 2004

Persone 
Man Ray –  pittore, fotografo e regista statunitense

Televisione 
 Man Ray – personaggio di SpongeBob